«Презу́мпция невино́вности» — российский многосерийный детективный телесериал 2018 года режиссёра Наталии Бучневой.

Премьера многосерийного фильма состоялась с 31 августа по 2 сентября 2020 года на «Первом канале» (были показаны 1 — 6 серии; позже с 25 по 28 января 2021 года телесериал полностью был показан на телеканале «Дом кино премиум»; повтор полной версии телесериала вновь был показан с 19 по 29 июля 2021 года на «Первом канале»).

Действие сериала происходит в наши дни. В основе сюжета — успешная работа адвоката Бориса Аврутина (Кирилл Рубцов) и действия его недоброжелателей, направленные против него.

Сюжет 
Успешный и уверенный в себе адвокат Борис Борисович Аврутин способен выигрывать любые дела, даже самые безнадёжные, за которые отказываются браться другие его коллеги, считая эти дела заведомо проигрышными. Преступники уважают Аврутина и доверяют ему, а вот правоохранительные и следственные органы — недолюбливают и стараются навредить.

Благодаря одной из удачно проведённых адвокатом Аврутиным линий защиты на судебном процессе, из-под стражи освобождается под подписку о невыезде и затем скрывается от органов следствия его подзащитный, наркозависимый Егор Задорин, которого они обвиняют в убийстве двух человек в ночном клубе «Тайник» — наркодилера Давлетова и сотрудника оперативного отдела полиции майора Андрея Петровского. Лучший друг Петровского следователь Денис Глебов уверен, что Аврутин находится в сговоре с отцом Егора, бизнесменом Юрием Задориным. Начальник следственного отдела полиции Сергей Зубов поручает майору Глебову установить круглосуточное наблюдение за Задориным-старшим и друзьями Егора, а также изыскать компрометирующую Аврутина информацию, которая поможет раз и навсегда уничтожить его карьеру. Одним из инструментов осуществления замысла по дискредитации Аврутина становится вызвавшаяся помочь своему возлюбленному Глебову, скандальная журналистка, освещающая на местном телеканале городские криминальные новости, Светлана Верницкая. Под предлогом съёмок документального фильма об адвокате она начинает полномасштабное журналистское расследование.

Противостояние сторон начинается…

В главных ролях

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Роман Владыкин, Сергей Меньшенин, Альберт Рябышев, Ольга Рябышева, Сергей Соколов, Гиви Шавгулидзе и Виталий Штутман.
 Режиссёр-постановщик: Наталия Бучнева.
 Оператор-постановщик: Юрий Щиренко.
 Художник-постановщик: Елизавета Лавинская.
 Композитор: Валерий Царьков.
 Кастинг-директоры: Наталья Красильникова, Дарья Петунина.
 Постановщик трюков: Дмитрий Тарасенко.
 Пиротехники: Михаил Коровин и Андрей Коровин.
 Локейшн-менеджеры: Денис Могилевский, Анна Морозова.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Презумпция невиновности» (Россия, 2020). Сюжет сериала, актёры, постеры, трейлер. // serialpoisk.tv
 «Презумпция невиновности» (Россия, 2018). Информация о сериале  // rmedia.moscow

Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Телесериалы России, завершённые в 2021 году
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы Первого канала
Телесериалы Дом кино премиум
Телесериалы телеканала ТВ-3
Детективные телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы на русском языке